

Sigles 
Le sigle RUC peut désigner :
 Racing universitaire de Casablanca, club omnisports du Maroc.
 Rádio Universidade de Coimbra, radio de l'université de Coimbra au Portugal.
 Roskilde Universitetscenter, université de Roskilde au Danemark.
 Royal Ulster Constabulary, police royale de l'Ulster, force de police en Irlande du Nord de 1922 à 2001.

Code 
 RUC est le code OACI de Rutaca, une compagnie aérienne du Venezuela.